Афонасково — деревня в Артинском городском округе Свердловской области. Входит в состав Пристанинского сельского совета.

География 
Населённый пункт расположен на левом берегу реки Уфа в 4 километрах к северу от посёлка городского типа Арти — административного центра района. Расстояние до Екатеринбурга — 134 километра.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Деревня разделена на три улицы: Комсомольская, Новая и Октябрьская.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа